Friggeråker kan syfta på flera saker. 

 Friggeråkers socken – en socken i Västergötland i Gudhems härad
 Friggeråkers landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Friggeråkers församling – en tidigare församling i Skara stift i Falköpings kommun –2010
 Friggeråkers kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Mössebergs församling i Skara stift
 Friggeråkers distrikt – ett distrikt i Falköpings kommun och Västra Götalands län 2016–

Personer
 Johan Friggeråker (1872-1959), riksdagsman som tagit namn efter socknen.